Véga (dans la version française) ou Northstar (dans la version originale) est un personnage de fiction, un super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics. Sa véritable identité est : Jean-Paul Baubier.
 NorthStar est une entreprise des États-Unis spécialisée dans la démolition.
 Northstar est un téléfilm américain réalisé par Peter Levin en 1986.
 Northstar est un groupe américain de rock fondé en 1997.